HMAS Canberra può riferirsi a varie navi della Royal Australian Navy:

HMAS Canberra (D33) – incrociatore pesante della Classe County 
HMAS Canberra (FFG 02) – fregata missilistica della Classe Adelaide
HMAS Canberra (L02) – Landing Helicopter Dock della Classe Canberra